Agon o  Agón puede hacer referencia a:

 Agón, un municipio español.
 Agón, un término griego sinónimo de disputa o conflicto.
 Agon, una banda ucraniana.
 Agon, un ballet del compositor Ígor Stravinski.